Georges Addor peut se référer à:
 Georges Addor (1860-1938), notaire et chancelier vaudois ;
 Georges Addor (1920-1982), architecte genevois.